Пона () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.

 Токі пона — штучна мова, вперше опублікована в середині 2001.

 Пона Дмитро Русланович — старший сержант запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Примітки